La vie politique dans le département du Val-d'Oise est institutionnellement constituée du Conseil départemental du Val-d'Oise et du Conseil Régional d'Île-de-France. La préfecture du Val-d'Oise se situe à Cergy-Pontoise.

Conseil départemental du Val-d'Oise

Conseil régional
Depuis les élections régionales de 2015, le département est représenté par dix neuf conseillers régionaux :

Politique nationale
 Liste des sénateurs du Val-d'Oise
 Circonscriptions législatives et députés du Val-d'Oise

Administration centrale
 Liste des préfets du Val-d'Oise